Jänissaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jänissaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Jänissaaret (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Jänissaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,71, long 26,90), 
 Jänissaaret (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Jänissaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,61, long 29,00), 
 Jänissaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,76, long 29,05), 
 Jänissaaret (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,61, long 28,33), 
 Jänissaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,23, long 28,30), 
 Jänissaaret (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Jänissaaret (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,59, long 27,55), 
 Jänissaaret (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,49, long 27,58), 
 Jänissaaret (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,61, long 27,72), 
 Jänissaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,64, long 27,51), 
 Jänissaaret (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Jänissaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,04, long 29,99), 
 Jänissaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,39, long 27,73), 
 Jänissaaret (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Jänissaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,48, long 28,21), 
 Jänissaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,47, long 30,52), 
 Jänissaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,73, long 29,30), 
 Jänissaaret (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Jänissaaret (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,88, long 27,56), 
 Jänissaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,45, long 29,53), 
 Jänissaaret (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar